Классический науатль (самоназвание — Nāhuatlahtōlli) — разновидность языка науатль, которая служила лингва-франка в долине Мехико и в центральной Мексике во время испанского вторжения в Мексику в XVI веке. В течение следующих веков он вытеснялся испанским языком и распался на несколько диалектов, на которых говорят в настоящее время (другие современные диалекты происходят непосредственно от других вариантов XVI века). Хотя в настоящее время классический науатль является мёртвым языком, сохранились многочисленные письменные памятники на нём, записанные с помощью латинского алфавита.

Письменность 
В Википедии на классическом науатль используется латинский шрифт, включая 4 гласные с макронами, или долгие гласные: ā, ē, ī, ō. Многие буквы, включая b или k, также используются в заимствованных названиях, в таких как Francitlān («Франция»).

В алфавите классического науатль 25 букв:
a c ch cu e hu i l* m n o p qu t tl tz x y z ā ē ī ō ll* h*
Примечания:
 c перед e и i читается как [s], а в остальных случаях — как [k].
 cu (перед гласной) / uc (перед согласной или в конце слова) используется для записи звука [kʷ].
 h означает звук, который в традиционных испаноязычных грамматиках называется сальтильо и реализуется либо как гортанная смычка, либо как [h].
 hu (перед гласной) / uh (перед согласной или в конце слова) передает [w].
 qu используется только в сочетания que, qui, quē, quī для передачи сочетания звуков [ke], [ki], [kē], [kī].
 x передает звук [ʃ].
 z используется для записи [s] перед согласными, буквами a и o, а также в конце слова.
 Буквы или буквосочетания, обозначенные знаком (*), не имеют формы заглавной буквы в заимствованных словах.

Диалекты 
В классическом науатле различаются несколько диалектов. Среди них диалекты городов Тескоко, Теночтитлан, , Тласкала, Тепейакак и Кваунауак. В столице Ацтекской империи, Теночтитлане, выделялось два говора: знатных людей, pillahtolli, и простых людей, macehuallahtolli.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные

Согласные 
Согласные звуки классического науатля:

Морфология 
Классический науатль является полисинтетическим языком, в его морфологии используется много приставок и суффиксов. Имеется три основных части речи: глагол, существительное и частица. Прилагательные тоже выделяются, но обычно ведут себя как существительные. Немногие существующие наречия попадают в разряд частиц.

Существительное 
Существительные в классическом науатль делятся на два разряда: одушевлённые и неодушевлённые. Разница между ними заключается в том, что неодушевлённые существительные не могут иметь формы множественного числа, хотя в большинстве современных диалектов языка она есть у всех существительных. Имеется категория числа и принадлежности.

Существительное может вести себя как глагол, имея в таком случае значение «быть чем-то или кем-то», например, ti + amolnamacac «торговец мылом» = tamolnamacac «Ты торговец мылом».

Показателями именительного падежа являются -tl после гласных (ā-tl «вода») и -tli после согласных, которые ассимилируются с /l/ в конце корня (tōch-tli «кролик», но cal-li «дом»). Некоторые существительные в именительном падеже заканчиваются на -in (mich-in «рыба»). Показатели именительного падежа исчезают в большинстве производных слов: tōch-cal-li «кроличья нора», mich-matla-tl «рыболовная сеть». Существительное с показателем принадлежности не имеют показателя именительного падежа.

Число 
 Показатель именительного падежа единственного числа имеет три вида: -tl/tli, -lin/-in, некоторые существительные его не присоединяют.
 Показатель именительного падежа множественного числа имеет три вида: -tin, -meh или просто гортанная смычка -h. Иногда появляется также редупликация первого или второго слога корня, при этом редуплицированный гласный становится долгим.
 Принадлежащие существительные в единственном числе имеют два показателя: -uh (в основах, заканчивающихся на гласный) и -Ø (на согласный).
 Принадлежащие существительные во множественном числе имеют показатель -huān.

Только одушевлённые существительные могут иметь форму множественного числа. Они включают большинство живых существ, но также и такие слова, как tepētl «гора», citlālin «звезда» и другие.

Имеются и другие показатели множественного числа.

Склонение существительных

Приставки принадлежности 

Суффикс -yo может быть добавлен к принадлежащему существительному и указывает на его неотчуждаемость. Например, и nonac, и nonacayo (от nacatl) означают «моя плоть», но nonac означает мясо, которое будут есть, а nonacayo — мясо, которое составляет чьё-то тело.

Словообразование 

 -tia образует от существительного X глагол со значением «обеспечить с X» или «стать X».
 -huia образует от существительного X глагол со значением использовать X или «обеспечить с Х».
 -yōtl образует абстрактное существительное.
 -yoh образует существительное от существительного Х со значением «существительное, полное Х» или «существительное, которое имеет много Х».

Глагол 
Все глаголы в классическом науатль имеют приставки, указывающие на лицо и число; добавляется также суффикс, помечающий субъект множественного числа.

Пример непереходного глагола с приставками лица и числа: niyōli «я живу», tiyōli «ты живёшь», yōli «он/она/оно живёт», tiyōlih «мы живём», anyōlih «вы живёте», yōlih «они живут».

Показатели субъекта и объекта 
Показатели лица одинаковы для всех времён и наклонений (с исключением в повелительном наклонении, в котором приставка будет x(i)-), но показатель множественного числа в глаголе отличается в зависимости от времени и наклонения.

Объект переходных глаголов помечается приставкой, стоящей после показателя субъекта, но перед основой:

Показатель объекта у переходного глагола обязателен. Если объект неизвестен или имеется в виду «вещи/люди в общем», могут использоваться неопределённые приставки. Сравните niccua «я ем это (что-то определённое)» с nitlacua «я ем».

Суффиксы множественного числа никогда не помечают объект множественного числа, только субъект множественного числа.

Таким образом, глагол в классическом науатль имеет следующее строение:

 Приставка субъекта + приставка объекта + основа глагола + число субъекта (пример: ti-quim-itta-h, «мы — их — видеть — множественное число», «мы видим их»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список диалектов науатль  на Ethnologue
 

Юто-астекские языки
Астекские языки
Языки Мексики
Мёртвые языки Северной Америки